Die Gruppe 48 ist eine deutsche literarische Vereinigung als gemeinnütziger eingetragener Verein mit Sitz in Kiel, der jährlich drei Lesewettbewerbe veranstaltet, den Preis der Gruppe 48, den Förderpreis der Gruppe 48 und den Themenpreis der Gruppe 48 in den Kategorien Lyrik und Prosa verleiht. Vorsitzende ist Hannelore Furch.

Beschreibung 
In der Endausscheidung des Wettbewerbs um den Preis der Gruppe 48, der einmal jährlich durchgeführt wird, treten acht bis zehn Kandidaten mit ihren Texten in einem finalen Lesewettbewerb an. Die Kandidaten haben sich zuvor an der öffentlichen Ausschreibung des Preis der Gruppe 48 beteiligt und ihre Texte wurden von der Jury der Gruppe 48 aus den eingesendeten Beiträgen ausgewählt. Vergeben werden der Preis der Gruppe 48 für Prosa, der Preis der Gruppe 48 für Lyrik sowie ab dem Jahr 2022 der Jurypreis der Gruppe 48, der ebenfalls im Rahmen dieses Wettbewerbs vergeben wird.

Zum Wettbewerb eingefordert werden insbesondere Texte, die sich mit der Zeit und ihren Themen in einer besonderen Art auseinandersetzen. Nach dem Konzept der Gruppe 47, das die Gruppe 48 in einer reformierten Version übernommen hat, werden die Texte nach der Lesung unter Beteiligung aller Gäste diskutiert und von allen Teilnehmern der Veranstaltung in geheimer Wahl die beiden Preissieger ermittelt. Die Wettbewerbsveranstaltungen werden stets in Rösrath im Schloss Eulenbroich durchgeführt.

Vorsitzende der Jury ist Uta Oberkampf (alias Uta Harst). Weitere Juroren sind Rosemarie Bühler (Rohna Buehler), Vito von Eichborn, Pierre Dietz, Rainer Gellermann, Christel Hinrichsen, Bernd Neumann, Heiger Ostertag, Erich Pfefferlen (Ersatzjuror), Bodo Rudolf, Niklas van Thorn und J. Monika Walther.

Seit 2018 wird jährlich zusätzlich ein „Förderpreis der Gruppe 48 für Jugendliche und Jungautoren“ separat ausgeschrieben, zu dem – jährlich alternierend – Beiträge in Lyrik oder Prosa eingereicht werden können. Er wendet sich an Autoren der Altersgruppe 15 bis 35 Jahren. Vorsitzende der Jury ist Barbara Rossi. Weitere Juroren des Wettbewerbs sind Nima Bazrafkan, Susanne Cardinal von Widdern, Wolf-Ulrich Cropp, Edgar Hättich, Brigitta Michel-Schwartze, Sven J. Olsson, Birgit Rabisch (Ersatzjurorin), Ulrike Rossi-Espe, Cleo A. Wiertz und Heidrun Zinecker.

Seit 2022 wird jährlich zusätzlich ein „Themenpreis der Gruppe 48“ separat ausgeschrieben. Es wird jährlich ein aktuelles Thema vorgegeben, zu dem Autoren ab dem Alter von 15 Jahren ihre Beiträge in Lyrik oder Prosa (Gattungen jährlich alternierend) einreichen können. Im Jahr 2023 wurde der Themenpreis zum Thema „Aus gegebenem Anlass: Auf der Flucht“ ausgeschrieben, für das Jahr 2024 wird er zum Thema „Umwelt und Natur“ ausgeschrieben. Die Jury des Themenpreises „Umwelt und Natur“ setzt sich wie folgt zusammen: Cleo A. Wiertz (Juryvorsitzende), Hans Blazejewski, Sven Buchsteiner, Felix Hutmacher, Fatmanur Kalkan, Rüdiger Krüger, Andreas Lukas, Heiger Ostertag und Heidrun Zinecker.

Die Preisgelder für den Wettbewerb Preis der Gruppe 48  waren bisher in einer Höhe von zwischen insgesamt 2.000 bis 14.000 Euro je Wettbewerb dotiert.

Die Preisgelder für den Wettbewerb Förderpreis der Gruppe 48 waren bisher in einer Höhe von 4.000 € dotiert.

Die Preisgelder für den Wettbewerb Themenpreis der Gruppe 48 waren bisher in einer Höhe von 5.000 € dotiert.

Geschichte 
Im Jahr 2015 hatten die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Hannelore Furch und der Schriftsteller Hubert Michelis die Idee, einen jährlichen Lesewettbewerb ähnlich dem Zuschnitt der Gruppe 47 durchzuführen, und begannen, Mitstreiter zu suchen. In Erinnerung an ihr Vorbild sollte eine lose Gruppe gebildet werden, deren Name die Zahl 48 als Folgezahl der Gruppe 47 enthält. Die beiden Initiatoren schlossen sich nach ihrem Konzept im Februar 2016 in Rösrath mit zehn weiteren Gründungsmitgliedern zur losen Gruppe 48 zusammen. Als Leitungsteam wurden Hannelore Furch und Hubert Michelis gewählt. Bis Ende 2017 wurde eine Mitgliederzahl von 82 Personen erreicht. Im Dezember 2017 formierte sich die lose Gruppe 48, um Sponsoren anwerben zu können, zum gemeinnützigen Verein. Als 1. Vorsitzende wurde Hannelore Furch gewählt, als 2. Vorsitzende Willie Benzen. Die Gruppe verkleinerte sich infolge der Vereinsform, holte den Mitgliederverlust wieder auf und hat im Oktober 2022 deutschland- und europaweit 121 Mitglieder. Der 2. Vorsitzende Willie Benzen verstarb 2021, zum 2. Vorsitzenden wurde Heiger Ostertag gewählt, Hannelore Furch ist weiterhin im Amt der 1. Vorsitzenden. 1. und 2. Vorsitzender bilden den geschäftsführenden Vorstand der Gruppe 48 e.V. Bis Februar 2023 vergab die Gruppe 48 Preisgelder von insgesamt 64.500 €. Darin enthalten sind auch die Preisgelder für die jeweils für die Endausscheidung nominierten Autoren.

Sponsoren des ab 2017 dotierten Wettbewerbs Preis der Gruppe 48 sind Uta Oberkampf (alias Uta Harst) und die Dr. Jürgen Rembold Stiftung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, beide mit Sitz in Rösrath. Der Wettbewerb Förderpreis der Gruppe 48 wird gesponsert von der Dr. Jürgen Rembold Stiftung, dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) sowie der VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen. Der Themenpreis wird gesponsert von der Dr. Jürgen Rembold Stiftung, Hans Blazejjewski, Cleo A. Wiertz und Eleonore Hillebrand.

Projekte 
Im Jahr 2019 startete die Gruppe 48 ihre Buchreihe Wunderwerk Text. Es handelt sich dabei um eine jährlich zum Wettbewerb erscheinende Anthologie, die jeweils eine Auslese der Wettbewerbstexte enthält. Der Umfang beträgt jeweils etwa 30 Prosabeiträge und 30 Lyrikbeiträge, wobei ein Lyrikbeitrag aus maximal 5 Gedichten besteht. Alle Texte der Anthologie wählt die Jury in einem anonymisierten Verfahren aus. Herausgegeben wird die Reihe von Hannelore Furch, ab 2021 von Hannelore Furch und Heiger Ostertag. Die Anthologien erscheinen beim Mackingerverlag Salzburg (Österreich).

Im Jahr 2020 startete die Gruppe 48 eine Buchreihe zum Förderpreis der Gruppe 48 für Jugendliche und Jungautoren, die jeweils der Verlag Kulturmaschinen verlegt und die jeweils 30–45 ausgewählte Wettbewerbsbeiträge enthält. Im Jahr 2020 erschien die erste Ausgabe unter dem Titel Suchbewegungen. Junge Literatur. Im Jahr 2021 erschien die Anthologie unter dem Titel startup lyrik und im Jahr 2022 unter dem Titel Junges Wortreich. Herausgeber waren jeweils  Reimer Boy Eilers und Sven J. Olsson.

Im Jahr 2023 startete die Gruppe 48 eine Buchreihe zum „Themenpreis der Gruppe 48“, die jeweils im Mackingerverlag Salzburg (Österreich) erscheint. Im Jahr 2023 erschien die erste Ausgabe unter dem Titel „Aus gegebenem Anlass: Auf der Flucht“ und enthielt eine Auslese aus 21 der zum Wettbewerb eingereichten Texten.

Im Jahr 2022 startete die Gruppe 48 ihre Buchreihe „Das Wort ergreifen“. Hierzu können Vereinsmitglieder der „Gruppe 48 e.V.“ ihre Beiträge in Prosa oder Lyrik (jährlich alternierend) einreichen. Herausgeber sind Uta Oberkampf und Heiger Ostertag.

Preise und Preisträger

Preis der Gruppe 48 in Lyrik und Prosa 
 Preis 2016: aufgeteilt unter Uta Oberkampf und Thomas Schmidt Rocha
 Preis für Lyrik 2017: Regine Böge
 Preis für Prosa 2017: Tina Drenkelfort
 Preis 2018: Torsten Himstedt
 Preis für Lyrik 2019: Mechthild Bordt-Haakshorst
 Preis für Prosa 2019: Peter Coon
 Preis für Lyrik 2020: Johannes Müller-Salo
 Preis für Prosa 2020: Frauke Buchholz
 Preis für Lyrik 2021: Maja Loewe
 Preis für Prosa 2021: Juliane Pickel
 Preis für Lyrik 2022: Sabine Petko
 Preis für Prosa: Dominik Haitz
 Jurypreis: Sabine Petko

Förderpreis der Gruppe 48 für Jugendliche und Jungautoren 
 Förderpreis 2018: aufgeteilt unter Helen Landsberger, Sophia Oberhuber und Angie Volk
 Förderpreis 2020: Miriam Unterthiner
 Förderpreis 2021: Patrik Schild
 Förderpreis 2022: Marie Görgen

Themenpreis der Gruppe 48 in Lyrik und Prosa 
 Themenpreis für Lyrik 2023: Vroni Kiefer 
 Themenpreis für Prosa: Dagmar Dusil

Veröffentlichungen 
 Hannelore Furch für "Die Gruppe 48"(Hrsg.): Wunderwerk Text. Literaturwettbewerb 2019, BoD 2019, ISBN 978-3-7494-6968-0
 Hannelore Furch für „Die Gruppe 48“ (Hrsg.): Wunderwerk Text. Literaturwettbewerb 2020, BoD 2020, ISBN 978-3-7504-9623-1
 ໍReimer Boy Eilers und Sven j. Olsson für (Hrsg.): Suchbewegungen. Junge Literatur. Ein Lesebuch der Gruppe 48. Verlag Kulturmaschine 2021, ISBN 978-3-96763-068-8.
 Hannelore Furch und Heiger Ostertag (Hrsg.): Wunderwerk Text. Literaturwettbewerb 2021, Mackingerverlag 2021, ISBN 978-3-902964-40-3
 Reimer Boy Eilers und Sven J. Olsson (Hrsg.): startup lyrik. Ein Lesebuch der Gruppe 48. Verlag Kulturmaschinen 2022, ISBN 978-3-96763-187-6
 Hannelore Furch und Heiger Ostertag (Hrsg.): Wunderwerk Text. Literaturwettbewerb 2022. Mackingerverlag 2022, ISBN 978-3-902964-46-5.
 Reimer Boy Eilers und Sven J. Olsson (Hrsg.): Junges Wortreich. Ein Lesebuch der Gruppe 48. Verlag Kulturmaschinen 2022, ISBN 978-3-96763-233-0
 Uta Oberkampf und Heiger Ostertag (Hrsg.): Das Wort ergreifen. Geschichten von Mitgliedern der Gruppe 48, Jg. 2022. Mackingerverlag 2022, ISBN 978-3-902964-47-2
 Heidrun Zinecker und Heiger Ostertag (Hrsg): Aus gegebenem Anlass: Auf der Flucht. Themenpreis der Gruppe 48, Jg. 2023. Mackingerverlag 2023, IBSN 978-3-902964-52-6

Weblinks 
 Offizielle Website
 Literaturwettbewerb der Gruppe 48, liton.nrw
 autorenwelt.de
 Förderpreis der Gruppe 48 für Jugendliche und Jungautoren,
 Dr. Jürgen Rembold Stiftung in Rösrath
 https://liton.nrw/projekt/foerderpreis-der-gruppe-48-fuer-jugendliche-und-jungautoren
 https://www.hannelore-furch.de/Die-Gruppe-48
 https://www.boersenblatt.net/news/preise-und-auszeichnungen/preise-fuer-prosa-und-lyrik-165063
 https://www.ksta.de/region/rhein-berg/roesrath/roesrath-sieger-des-literaturwettbewerbs-im-schloss-gekuert-460740
 https://www.ksta.de/region/rhein-berg/roesrath/roesrath-gruppe-48-vergibt-literaturpreise-auf-schloss-eulenbroich-356238
 https://www.ksta.de/region/rhein-berg/roesrath/roesrath-gruppe-48-ruft-zu-themenwettbewerb-zu-flucht-auf-387382

Einzelnachweise 

Literaturpreis (Deutschland)
Literaturwettbewerb
Kultur (Rösrath)
Erstverleihung 2016
Verein (Kiel)
Veranstaltung im Rheinisch-Bergischen Kreis
Wettbewerb in Deutschland